gładź podłogowa
 gładź szpachlowa
 gładź tynkowa